Ґаре - Гарре
 Арран Ґаре - філософ